Какавадзо́р () — населённые пункты в Армении и Нагорно-Карабахской Республике:

 Какавадзор — село в Арагацотнской области, Армения.

 Какавадзор — село в Котайкской области, Армения.

 Какавадзор — армянское название села Куропаткино в Мартунинском районе, Нагорно-Карабахская Республика.